Консидайн () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1925—1989) — австралийский крикетчик и игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн», брат Мори и Фрэнка Консидайнов.
  (Роберт Бернард Консидайн; 1906—1975) — американский журналист и писатель.
  (1897—1983) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии по хёрлингу в составе команд Клэра (1914) и Дублина (1917).
  (Дуглас Консидайн; р. 1957) — британский футболист, чемпион Шотландии (1980) в составе клуба «Абердин», отец Эндрю Консидайна.
  (1902—1987) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Футскрей».
  (1868—1943) — американский импресарио.
  (род. 1935) — американский актёр и сценарист, номинант на Премию Гильдии сценаристов за лучший оригинальный сценарий комедии и премию BAFTA за лучший сценарий (1978).
  (род. 1964) — ирландский хёрлер, чемпион Ирландии в составе команды графства Корк (1990), тренер команды Корка по камоги — финалиста чемпионатов 2003 и 2004 годов.
  (род. 1959) — игрок Викторианской футбольной лиги в составе клуба «Ричмонд», десятиборец, участник Игр Содружества (1978).
  (ок. 1885—1959) — австралийский политик, член Палаты представителей Австралии (1917—1922).
  (Морис Консидайн; р. 1932) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн», брат Бернарда и Фрэнка Консидайнов, отец Пола Консидайна.
  (род. 1962) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн», сын Мори Консидайна.
 Консидайн, Пэдди (Патрик Джордж Консидайн; р. 1973) — британский актёр.
  (Патрик Джеймс Консидайн; 1875—1918) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Карлтон».
  (Тёрлоу Оуэн Консидайн; 1898—1980) — ирландский хёрлер и игрок в гэльский футбол, финалист чемпионатов Ирландии по гэльскому футболу (1917) и хёрлингу (1932) в составе команд графства Клэр, межпровинциальный чемпион по хёрлингу в составе сборной Манстера (1931, 1933).
  (род. 1947) — американский политик и предприниматель, основатель, председатель и директор инвестиционного фонда недвижимости Aimco, входящего в список S&P 500.
  — ирландский тренер по игре в хёрлинг, тренер команд Клэра и Килмаллока.
  (Стэнли Джордж Улик Консидайн; 1901—1950) — британский крикетчик, игрок Чемпионата графств в составе команды Сомерсета.
  (1934—2001) — игрок в австралийский футбол в составе клуба Викторианской футбольной лиги «Хоторн», брат Бернарда и Мори Консидайнов.
  (род. 1981) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула (2012) в составе клуба «Балтимор Рэйвенс».
  (Эдвард Консидайн; р. 1968) — игрок в австралийский футбол в составе клубов Викторианской (Австралийской) футбольной лиги «Эссендон» и «Сидней».
  (род. 1992) — игрок в австралийский футбол, чемпионка Женской австралийской футбольной лиги в составе клуба «Аделейд».
  (род. 1987) — британский футболист, обладатель Кубка шотландской лиги (2014) и финалист Кубка Шотландии (2017) в составе клуба «Абердин», сын Дага Консидайна.
 Сидайн, Сиара (наст. фамилия — Консидайн) — ирландская музыкантка и литературный редактор.